Постоянная конференция политических партий Латинской Америки и Карибского бассейна () — международное объединение политических партий стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Сотрудничает с Международной конференцией азиатских политических партий () и Советом африканских политических партий (). Под эгидой COPPPAL действуют молодёжная () и женская организации ().

История 
COPPPAL была создана 12 октября 1979 года на конференции в штате Оахака (Мексика) по инициативе Институционно-революционной партии, в то время правящей партии в Мексике, как международная неправительственная организация. Согласно своему уставу COPPPAL определена как «форум националистических партий, для которых приоритетен суверенитет, при продвижении более справедливого и равноправного международного порядка».

Задача COPPPAL:
«защищать демократию, правовые и политические институты, одновременно стимулируя их развитие и совершенствование, укрепление принципа самоопределения народов Латинской Америки, содействие региональной интеграции; поддержка любых инициатив в области разоружения; содействие обороне, суверенитету и лучшему использованию природных ресурсов каждой страны в регионе; форсированное развитие; содействие латиноамериканским региональным организациям и взаимодействие, которые позволят создать более справедливый международный экономический порядок; защита и продвижения уважения к правам человека».

С момента создания COPPPAL в 1979 году и до 1982 года, а также с 1986 по 2005 год COPPPAL возглавляли представители Институционно-революционной партии. С 1982 по 1986 год во главе COPPPAL стоял лидер Демократической революционной партии (Панама). В 2005 году президентом координационного комитета организации был избран Антонио Кафиеро (Хустисиалистская партия, Аргентина), а адъюнкт-президентом — Густаво Карвахаль Морено (Институционно-революционная партия, Мексика). В 2011 году Кафиеро сменил Педро Хоакин Колдуэлл (Институционно-революционная партия, Мексика). С 2015 года COPPPAL возглавляет Манлио Фабио Белтронес Ривера (Хустисиалистская партия, Аргентина).

Структура 
Координационный комитет COPPPAL координирует молодёжные обмены, консультативные и другие мероприятия своих партий-членов, а также взаимодействует с Международной конференцие азиатских политических партий. Действуют 20 комиссий, в том числе по миграции, культуре, науке и технологиям, по делам Центральной Америки, энергетике, латиноамериканской интеграции и так далее.

Руководство 
 Почётный президент — Антонио Кафиеро (Хустисиалистская партия, Аргентина)
 Президент — Манлио Фабио Белтронес Ривера (Хустисиалистская партия, Аргентина)
 Адъюнкт-президент — Густаво Карвахаль Морено (Институционно-революционная партия, Мексика)
 Президент COPPPAL Mujeres — Лейси Мориере Кандида (Партия трудящихся, Бразилия)
 Президент COPPPAL-Juvenil — Ана-Люсия Аронскинд (Хустисиалистская партия, Аргентина)
 Исполнительный секретарь — Хорхе Перес Галисиа (Институциональная революционная партия, Мексика)
 Генеральный координатор — Оахака Антонио Мунис (Институциональная революционная партия, Мексика)
 Координатор комиссий — Долорес Гандульфо (Хустисиалистская партия, Аргентина)

Члены 
Членами COPPPAL являются 62 социал-демократические, либеральные, левые и христианско-демократические политические партии из 30 стран Северной и Южной Америки:

Ссылки

Примечания 

Латинская Америка
Транснациональные политические партии
Международные негосударственные организации
Американские международные организации
Политические интернационалы